Второй чемпионат России по мини-футболу среди женщин прошёл практически по той же схеме, что первый. В связи с увеличившимся количеством команд-участниц было проведено пять отборочных турниров — два во Фрязино (18-20 и 26-28 ноября), в Екатеринбурге (20-22 декабря 1993 года), Химках (8-9 января) и Уссурийске (15-16 января, 1994 года).

Финальный турнир с участием 8-ми команд прошёл, как и год назад, в спорткомплексе «Дружба» Люберцкого коврового комбината по «классической» для такого формата схеме (две группы по четыре команды, перекрёстные полуфинальные игры и матчи за 1-е, 3-е, 5-е и 7-е места). Игры за 5-е и 7-е места проводились без скрестных матчей, между командами, занявшими в своих группах параллельные строчки в таблице. В финальной игре волгоградский «Контур-Юниор» разгромил владимирскую «Владу» со счётом 7:2.

Предварительный турнир

Группа 1. Фрязино, спорткомплекс Олимп, 18-20 ноября 

Не явилась приглашенная команда "Мерей" (Алма-Ата)

Группа 2. Фрязино, спорткомплекс Олимп, 26-28 ноября

Группа 3. Екатеринбург, спортзал лицея физкультуры, 20-22 декабря

Группа 4. Химки, спортзал МГИК, 8-9 января 

«УВД «Памир (Санкт-Петербург) - «Влада» (Владимир) 1-1 и 3-0. Однако победа была присуждена футболисткам Владимира, так как в составе их соперниц имелись незаявленные игроки.

Группа 5. Уссурийск, спорткомплекс Спартак, 15-16 января 

«Вега-Уссури» (Уссурийск) - «ХГИФК» (Хабаровск) 1-1 и 1-5. Однако победа была присуждена футболисткам Уссурийска, так как в составе их соперниц имелись незаявленные игроки.

Финальный турнир 

Люберцы, спорткомплекс Дружба, 5-8 марта

Группа 1

Группа 2

Плей-офф 
Матч за 7 место
 Вега-Уссури - Юность России 2-1
Матч за 5 место
 Спорт-Исток - Орлёнок 7-1
Турнир за 1 место

Чемпионы России 
 Павлина Бородина
 Елена Гончарова
 Лариса Морозова
 Татьяна Ненашева
 Оксана Салова
 Наталья Харламова
 Елена Чурюмова
 Главный тренер - Ю.Куканов

Итоговое положение команд 
 1. «Контур-Юниор» (Волгоград)
 2. «Влада» (Владимир)
 3. «Балтика» (Санкт-Петербург)
 4. «Глория» (Химки)
 5. «Спорт-исток» (Фрязино)
 6. «Орлёнок» (Красноармейск, Московская область)
 7. «Вега-Уссури» (Уссурийск)
 8. «Юность России» (Екатеринбург)
 9-12. «Русь-ДЮСШ-10» (Саратов), «Юлия» (Москва), «Танаис» (Воронеж), «Малахит» (Екатеринбург).

Команды УВД-«Памир» (Санкт-Петербург) и ХГИФК (Хабаровск) - дисквалифицированы. Украинский «Легмаш» (Черновцы) играл вне конкурса.

Ссылка 
 https://www.championat.com/other/article-3154323-k-20-letiju-zhenskogo-mini-futbola-rossii-199394.html

Чемпионаты России по мини-футболу среди женщин
Чемпионаты России в 1993 году
Чемпионаты России в 1994 году
Футбол в России в 1993 году
1994 год в мини-футболе
Футбол в России в 1994 году